У́лица Светло́ва — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Светлова — улица в Красноярске.
 Улица Светлова — улица в Липецке (Дачный).

Украина 
 Улица Светлова — улица в Днепре.
 Улица Михаила Светлова улица в Киеве.